|-
| (69901) 1998 SA141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69902) 1998 SS141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69903) 1998 SU142||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69904) 1998 SH143||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69905) 1998 SA146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (69906) 1998 SU146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (69907) 1998 SW146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (69908) 1998 SU153||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69909) 1998 SS154||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69910) 1998 SE155||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69911) 1998 SF155||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69912) 1998 SE156||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69913) 1998 SF157||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69914) 1998 ST158||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69915) 1998 SU165||||23 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (69916) 1998 SV166||||23 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69917) 1998 TF||1998 TF||10 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (69918) 1998 TP6||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (69919) 1998 TK9||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69920) 1998 TQ9||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69921) 1998 TM19||||15 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (69922) 1998 TF20||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69923) 1998 TR22||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69924) 1998 TX22||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69925) 1998 TU30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69926) 1998 TZ31||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69927) 1998 TN32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69928) 1998 TY32||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69929) 1998 TA33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69930) 1998 TQ33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69931) 1998 UA||1998 UA||16 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (69932) 1998 UK||1998 UK||16 жовтня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (69933) 1998 UA7||||21 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (69934) 1998 US13||||23 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69935) 1998 UA17||||27 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (69936) 1998 UD17||||17 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (69937) 1998 UZ21||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69938) 1998 US23||||17 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69939) 1998 UQ25||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (69940) 1998 UD26||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (69941) 1998 UL30||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (69942) 1998 UC31||||25 жовтня 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда, Хіроші Канеда
|-
| (69943) 1998 UE34||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69944) 1998 UM35||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69945) 1998 UD38||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69946) 1998 UU40||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69947) 1998 UZ44||||20 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69948) 1998 VD2||||9 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (69949) 1998 VN4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (69950) 1998 VW4||||12 листопада 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (69951) 1998 VK6||||11 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (69952) 1998 VW12||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69953) 1998 VO17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69954) 1998 VC19||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69955) 1998 VK21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69956) 1998 VP26||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69957) 1998 VM29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69958) 1998 VP29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69959) 1998 VM31||||14 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (69960) 1998 VN31||||11 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 69961 Мілосевіч (Millosevich)||||15 листопада 1998||Сормано||Пієро Сіколі, Франческо Манка
|-
| (69962) 1998 VX34||||12 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда, Хіроші Канеда
|-
| (69963) 1998 VP35||||4 листопада 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (69964) 1998 VM36||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69965) 1998 VN40||||14 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69966) 1998 VF46||||15 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69967) 1998 VS49||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69968) 1998 VX51||||13 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69969) 1998 VX54||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69970) 1998 WV||1998 WV||17 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 69971 Tanzi||||18 листопада 1998||Сормано||Марко Каваня
|-
| (69972) 1998 WJ2||||19 листопада 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (69973) 1998 WO4||||17 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (69974) 1998 WH5||||18 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (69975) 1998 WU5||||17 листопада 1998||Астрономічна обсерваторія Мадонни Доссобуоно||Л. Лей
|-
| (69976) 1998 WD6||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда, Хіроші Канеда
|-
| 69977 Зауродонаті (Saurodonati)||||28 листопада 1998||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Еміліано Маццоні, М. Зіболі
|-
| (69978) 1998 WL10||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69979) 1998 WJ14||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69980) 1998 WP15||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69981) 1998 WE16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69982) 1998 WY16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69983) 1998 WO17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69984) 1998 WG18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69985) 1998 WV22||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69986) 1998 WW24||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (69987) 1998 WA25||||19 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (69988) 1998 WA31||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (69989) 1998 WK31||||19 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69990) 1998 WU31||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (69991) 1998 WP32||||19 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69992) 1998 WC33||||20 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (69993) 1998 WS37||||21 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69994) 1998 WT37||||21 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69995) 1998 WE38||||21 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (69996) 1998 WV40||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69997) 1998 WX40||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (69998) 1998 XD||1998 XD||1 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (69999) 1998 XN||1998 XN||9 грудня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (70000) 1998 XX6||||8 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

69900